Vallan ist

 der Name einer französischen Gemeinde im Département Yonne, siehe Vallan
 ein Wohnturm im Stadtpark von Rheinberg am Niederrhein, siehe  Spanischer Vallan

Vallan ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Vallan (* 1965), Schweizer Herpetologe
 Jacob Vallan (1637–1720), niederländischer Mediziner

Siehe auch:
 Vallans
 Valland